Příjmení Kalfus má více nositelů:

 Jan Kalfus (* 1956) – český varhaník
 Josef Kalfus (1880–1955) – český politik, ministr, národohospodář, účastník protinacistického odboje
 Ken Kalfus (* 1954) – americký spisovatel
Radim Kalfus (1920–1985) – český cestovatel, spisovatel